Нидер — фамилия. Известные носители:
 Нидер, Билл (1933—2022) — американский легкоатлет (толкание ядра, метание диска).
 Нидер, Константинос (1865—1942) — греческий генерал.